Muzik oder Mužík ist der Familienname folgender Personen:

 František Mužík (1922–1998), tschechischer Musikwissenschaftler
 Hans Muzik (1940–2020), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Jiří Mužík (* 1976), tschechischer Leichtathlet